Статистика осамдесет петог фудбалског првенства у Мађарској које је одиграно 1986/87. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, МТК је освојио првенство, што му је овом клубу била деветнаеста титула првака Мађарске, испред ФК Ујпешта и Татабањеа. Из лиге су испали ФК Дунаујварош и ФК Егер ШЕ.

Финална табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Референце

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 

1986/87.
Сезона 1986/87. у мађарском фудбалу